Albanerpetontidae es un clado extinto de lisanfibios representado por los géneros Albanerpeton, Anoualerpeton, Celtedens y Wesserpeton, los cuales vivieron desde el Jurásico Medio hasta el Plioceno. Los restos fósiles de esta familia han sido descubiertos en Europa, África y Norteamérica. Durante el Cretácico tardío en Norteamérica, además de los registros de la familia Albanerpetontidae, existen diversos registros de familias de salamandras, teniendo representados los siguientes grupos: sirénidos (Habrosaurus); anfiúmidos (Proamphiuma); proteidos (Paranecturus); batracosauroideos (Opisthotriton, Parrisia y Prodesmodon) y escaferpetónidos (Scapherpeton, Lisserpeton y Piceoerpeton). Las relaciones filogenéticas de Albanerpetontidae con respecto al resto de los lisanfibios es incierta. Mientras unos análisis cladísticos ubican a esta familia como un taxón hermano de Lissamphibia, otros la agrupan más cercana a los anuros y caudados.

Clasificación 
En 2020 Albanerpeton fue recuperado como un género parafilético con respecto a Shirerpeton y Yaksha, y se ha sugerido que Albanerpeton debería restringirse a las especies del Cenozoico, mientras que las del Cretácico deberían formar parte de su propio género. Cladograma basado en el análisis de Daza et al. (2020):

Las relaciones internas según Carrano et al. (2022) basándose en la matriz de datos de la descripción de Shirepeton isajii, Matsumoto et al.(2018), también recuperaron a Albanerpeton como un género parafilético, más separado incluso que en el análisis de Daza et al., (2020). En lugar de restringir a Albanerpeton, sugirieron incluir a Shirerpeton y Wesserpeton en el género, llevando a que sus especies tipo se denominasen A. isajii y A. evansae, respectivamente. A continuación el cladograma de Carrano et al. (2022):

Referencias

Bibliografía 
Gardner, J. D. & Averiano, A. O. (1998) Albanerpetontid amphibians from Middle Asia. Acta Palaeontologica Polonica 43:453–467.
Gardner, J. D. (1999a) Redescription of the geologically youngest albanerpetontid (?Lissamphibia): Albanerpeton inexpectatum Estes and Hoffstetter, 1976, from the middle Miocene of France. Annales de Paléontologie 85:57–84.
Gardner, J. D. (1999b) The amphibian Albanerpeton arthridion and the Aptian–Albian biogeography of albanerpetontids. Palaeontology 42:529–544.
Gardner, J. D. (1999c) New albanerpetontid amphibians from the Albian to Coniacian of Utah, USA—bridging the gap. Journal of Vertebrate Paleontology 19:632–638.
Gardner, J. D. (2000a) Revised taxonomy of albanerpetontid amphibians. Acta Palaeontologica Polonica 45:55–70.
Gardner, J. D. (2000b) Albanerpetontid amphibians from the Upper Cretaceous (Campanian and Maastrichtian) of North America. Geodiversitas 22:349–388.
Gardner, J. D. (2000c) Comments on the anterior region of the skull in the Albanerpetontidae (Temnospondyli; Lissamphibia). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte 1–14.
Gardner, J. D. (2001) . Zoological Journal of the Linnean Society 131:309–352.
Gardner, J. D. (2002) Monophyly and intra-generic relationships of Albanerpeton (Lissamphibia: Albanerpetontidae). Journal of Vertebrate Paleontology: Vol. 22, #1, pp. 12-22.
McGowan, G. & Evans, S. E. (1995) Albanerpetonid amphibians from the Cretaceous of Spain. Nature 373:143-145.
McGowan, G. J. (1996) Albanerpetontid amphibians from the Jurassic (Bathonian) of southern England; pp. 227–234 in M. Morales (ed.), The Continental Jurassic. Bulletin of the Museum of Northern Arizona 60:1–588. McGowan, G. J. 1998. Frontals as diagnostic indicators in fossil albanerpetontid amphibians. Bulletin of the National Science Museum, Series C (Geology and Paleontology) 24:185–194.
McGowan, G. J. & Ensom, P. C. (1997) Albanerpetontid amphibians from the Lower Cretaceous of the Isle of Purbeck, Dorset. Proceedings of the Dorset Natural History and Archaeological Society 118:113–117.
McGowan, G. J. (2002) . Zoological Journal of the Linnean Society 135:1–32.
Peng, J. et al. (2001) Vertebrate microsite assemblages (exclusive of mammals) from the Foremost and Oldman Formations of the Judith River Group (Campanian) of southeastern Alberta: an illustrated guide. Provincial Museum of Alberta, Natural History Occasional Paper 25:1-546

Enlaces externos 
Albanerpetontidae en Mikko's Phylogeny Archive.

Anfibios prehistóricos
Amphibia